Бально́-сюр-Лень () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рисе. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10029.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 157 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 81 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 78,5 %). Из 81 активных работали 78 человек (42 мужчины и 36 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 21 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об